Bass Click est un groupe de hip-hop français, originaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Formé en 1996, le groupe appartenant à la scène très underground G-funk française. Bass Click est composé de Mr Bo (Black Bo) et d'Adams G (Black G).

Biographie 
Le groupe commence réellement à se populariser du grand public à l'été 2000 avec la sortie de leur premier EP contenant le titre Biatch en featuring avec les X-Men.

Bass Click continue à rapper sur divers projets notamment les West Rider 1 et 2. Leurs succès tient en compte leurs mouvements précurseurs du G-funk français peu médiatisé et méconnu.  Inspiré par Dr Dre, Snoop Dogg ou encore Ice Cube, ils imitent leurs voisins d'outre atlantique à travers leurs sons funk produit par Kuisto du label Chain Gang Records, et par les clichés de la West Coast californienne. Cependant, Mr Bo et Adams G réussissent à montrer, à travers le morceau : Longue vie aux quartiers chauds le côté sombre de la banlieue tout en utilisant une mélodie très fun, cette combinaison est la marque de fabrique du groupe. Ce titre est présent sur leur album Hauts de Seine Chier, enregistré à Los Angeles, bastion du G-funk.

Le 27 juin 1997, Bass Click participe à la journée  à Nanterre. En 2002, ils participent à la compilation Police 2. En 2004, le groupe fait paraître son album Hauts de Seine Chier ; pour le magazine Vice

Discographie

Apparitions 
 Rap City
 R.E.R
 West Rider vol.1
 West Rider vol.2
 Album Pirate West Rider
 Colloque Tape
 Même les Anges pleurent (Seno)
 D.U.R (Cash, Sex, Ride, Drogue)

Notes et références

Liens externes 
 

Groupe français de hip-hop
Groupe musical des Hauts-de-Seine